Фер Хејвен има више значења:
 Фер Хејвен (Вермонт)
 Фер Хејвен (Њујорк)
 Фер Хејвен (Њу Џерзи)